Gaizkiña est un méchant génie qui provoque des maladies dans la mythologie basque. Il prend forme dans les plumes des oreillers et traversins sous la forme d'une tête de coq. Il annonce alors une maladie mystérieuse à l'enfant qui dort dans ce lit où il se concrétise. Ce n'est qu'en brûlant « la tête de coq » ainsi formée que l'on peut se défaire de la maladie dont peut être atteint l'enfant. Dans certains endroits on l'appelle aussi Mamur.

Étymologie 
Gaizkiñ signifie littéralement « fait du mal » en basque.

Sources et bibliographie 
 
 
 
 
 Los libros del "cuentamiedos", Sorgiñas "leyendas vascas de brujas", 
 Henry Panneel, Contes & légendes du Pays Basque, PyréMonde Princi Negue, 2004, 
 René Thomasset, Contes populaires et légendes du Pays Basque, éditions Les presses de la Renaissance, 1978, 

Génie de la mythologie basque